Cor van der Gijp – ex calciatore olandese
 René van der Gijp – ex calciatore olandese
 Wim van der Gijp – calciatore olandese